New Caledonia steht für:

 New Caledonia (Kanada), einen Handelsbezirk der Hudson’s Bay Company im Zentrum der heutigen kanadischen Provinz British Columbia
 Neukaledonien, französische Inselgruppe im Pazifik
 New Caledonia, schottische Kolonie im heutigen Panama, siehe Darién-Projekt #Gründung und Untergang der Kolonie New Caledonia